Lebrija puede referirse a:

 Lebrija, municipio español de la provincia de Sevilla.
 Lebrija, municipio colombiano del departamento de Santander.

 Río Lebrija, río colombiano del departamento de Santander.

 Antonio de Lebrija, conquistador español descubridor del río Lebrija.